Le xian de Wuyuan (婺源) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le xian de Wuyuan (五原) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.

Homonymie de toponyme